Bitwa pod Białą Cerkwią (1596) – bitwa wojsk polskich z Kozakami w trakcie powstania Nalewajki
 Bitwa pod Białą Cerkwią (1612) – bitwa Kozaków zaporoskich z Tatarami na jesieni 1612
 Bitwa pod Białą Cerkwią (1626) – bitwa wojsk polskich z Tatarami stoczona 9 października 1626
 Bitwa pod Białą Cerkwią (1651) – bitwa wojsk litewskich z Kozakami stoczona podczas Powstania Chmielnickiego 23–25 września 1651
 Bitwa pod Białą Cerkwią (1665) – bitwa rosyjsko-polskiej wojny 1654–1667 roku, zwycięstwo Rosji